Der Begriff Kabinett Kallas ist mehrdeutig:

 Zur estnischen Regierung unter Ministerpräsident Siim Kallas (28. Januar 2002 bis 10. April 2003) siehe Kabinett S. Kallas
 Zu den estnischen Regierungen unter Ministerpräsidentin Kaja Kallas (seit 26. Januar 2021) siehe Kabinett K. Kallas